Rempen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Rempen (1663–1744), deutscher Philosoph
 Thomas Rempen (* 1945), deutscher Kommunikationsdesigner

Rempen bezeichnet folgende geografischen Objekte:
 Rempen SZ, Weiler in der politischen Gemeinde Vorderthal, Kanton Schwyz, Schweiz
 Rempenburg, abgegangene Wasserburg in Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland, siehe Schloss Pfullingen

Siehe auch:
 Rempe